Сьорняйнен може да се отнася за:

 Метростанция Сьорняйнен — Метростанция в Хелзинки
 Квартал Сьорняйнен — неофициален квартал в Хелзинки